Георги Коруджиев е български футболист, полузащитник, играч на Царско село (София).

Биография 
Георги Коруджиев е роден на 2 март 1988 година в България.

Външни препратки 
 Профил в Sportal.bg
 Профил във flashscore.com
 Профил в transfermarkt.de
 Профил в sporta.bg
 Георги Коруджиев — Академия ЛЕВСКИ

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Спортист (Своге)
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Спартак (Пловдив)
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Калиакра (Каварна)
Футболисти на Хасково
Футболисти на Монтана
Футболисти на Царско село (София)
Български футболисти в Унгария
Български футболисти в Молдова
Български футболисти в Румъния